Gerd kan avse:

 GERD – en vanlig orsak till symtomen halsbränna och sura uppstötningar, se gastroesofageal refluxsjukdom
 Gerd (mytologi) – i nordisk mytologi en vacker jättinna
 Gerd (namn) – ett namn
 Gerd Island – en ö i Antarktis
 Gird (slätt) – slätt i Afghanistan
Stora etiopiska renässansdammen (GERD eller TaIHiGe)